Il existe plusieurs cimetières de l'Est :

En France 
 Le cimetière de l'Est à Angers ;
 Le cimetière de l'Est à Boulogne-sur-Mer ;
 Le cimetière de l'Est à Gagny ;
 Le cimetière de l'Est à Lille ;
 Le cimetière de l'Est à Metz ;
 Le cimetière de l'Est à Montluçon ;
 Le cimetière de l'Est à Nice ;
 Le cimetière de l'Est à Reims ;
 Le cimetière de l'Est à Rennes qui est également le nom d'un quartier de cette même ville ;
 Le cimetière de l'Est à Saint-Denis de La Réunion ;
Le nom originel du cimetière du Père-Lachaise à Paris est cimetière de l'Est.

En Allemagne 
 Le cimetière de l'Est à Aix-la-Chapelle.
 Le cimetière de l'Est à Essen.
 Le cimetière de l'Est à Leipzig.

En Biélorussie 
 Le cimetière de l'Est à Minsk.